Гленда Джаксън () е британска актриса.

Биография 
Гленда Джаксън е носител на Оскар и Златен глобус, понастоящем член на английския парламент. Актьорската си кариера започва на 16-годишна възраст, но става истински известна 10 години по-късно. Ролите, които изиграва в киното са на самотни, волеви и умни жени. От 1990 година се посвещава на политическа кариера.

Избрана филмография

Източници

Външни препратки 

 
 
 Гленда Джаксън 3 БиБиСи

Английски актриси
Носителки на „Оскар“ за най-добра женска роля
Носители на Златен глобус
Носители на награда Еми
Носителки на награда BAFTA за най-добра актриса
Командори на Ордена на Британската империя
Хора, свързани с Би Би Си
Британски феминистки
Британски социалисти
Британски политици
Законодатели